Le superrosidi sono un'ampia unità tassonomica, monofiletica, all'interno delle Angiosperme non presente però nel sistema di classificazione tradizionale: è stata infatti introdotta con la più moderna classificazione APG.

Il raggruppamento delle superrosidi include circa  specie di piante, che corrispondono ad un quarto di tutte le Angiosperme, di cui  circa fanno parte del clade Rosidi. Queste specie sono ripartite, secondo la più aggiornata classificazione APG IV, in 18 ordini per un totale di 150 famiglie.

Il nome si basa sul clade Rosidi, classe più ristretta in quanto non considera in sé l'ordine Saxifragales, la cui denominazione si rifà a sua volta alla sottoclasse delle Rosidae, già introdotta con la classificazione Cronquist.

Tassonomia

Filogenesi 
La filogenesi del clade Superrosidi, aggiornata alla classificazione APG IV, si presenta come segue:

Ordini 
Aggiornato alla APG IV del 2016, il clade superrosidi è composto dai seguenti 18 ordini:

 Saxifragales Bercht. & J.Presl
 Vitales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Zygophyllales Link
 Celastrales Link
 Malpighiales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Oxalidales Bercht. & J.Presl
 Fabales Bromhead
 Rosales Bercht. & J.Presl
 Fagales Engl.
 Cucurbitales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Geraniales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Myrtales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Crossosomatales Takht. ex Reveal
 Picramniales Doweld
 Sapindales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Huerteales Doweld
 Brassicales Bromhead
 Malvales Juss. ex Bercht. & J.Presl

Famiglie 
Con l'aggiornamento alla classificazione APG IV del 2016 nel clade sono state incluse un totale di 150 famiglie, per il loro elenco completo si rimanda alle voci Saxifragales, Vitales, Eurosidi I, COM ed Eurosidi II.

Note

Bibliografia

Altri progetti 

Eudicotiledoni